2011 Голяма награда на Белгия е 56-о за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 28 август 2011 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия